Der Grand Prix der Nordischen Kombination 2008 ging in die 11. Saison und war vom Weltskiverband FIS zwischen dem 26. Juli und dem 1. August 2008 an drei verschiedenen Orten in Europa ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination.

Mit einem riesigen Abstand konnte der Österreicher Mario Stecher vor dem Finnen Anssi Koivuranta und dem Schweizer Ronny Heer den Gesamt-Grand-Prix 2008 gewinnen.

Austragungsorte und Rennen 

:

 26. Juli 2008: HS 108 & 16,1 km Gundersen

:

 29. Juli 2008: HS 137 & 15,8 km Gundersen

:

 1. August 2008: HS 117 & 10 km Gundersen

Ergebnisse und Wertungen

Grand-Prix Übersicht

Wertungen

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2008/09
 Continental Cup der Nordischen Kombination 2008/09

Weblinks 

2008
Sportveranstaltung 2008
Sportveranstaltung in Hinterzarten
Sportveranstaltung in Oberstdorf
Sportveranstaltung in Einsiedeln
Wintersport (Oberstdorf)